Парк имени Сталина в Харбине (Китай)
Парк имени Сталина — теперь Измайловский парк в Москве
Парк имени Сталина — теперь Изумрудный парк в Барнауле